Se llama acicate a una espuela sin roseta.

Se usaron con cuello recto hasta el siglo XI en que comienza a levantarse con poco declive, al par que en el XIII se yergue en línea recta. La estrella aparece en el XIV, siendo entonces, comúnmente, de ocho puntas. Durante el XV, el cuello se alarga de desmesurado modo, hasta que, por el XVI, el capricho del artista le transforma y concluye por convertirle en cosa análoga a infantil juguete.

Bibliografía 
 

Calzado
Equipamiento equino